Божидар Дакич (; 3 января 1909, Клипино-Брдо — ноябрь 1941, Загреб) — югославский партизан, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны Югославии. Занимал должность секретаря Загребского горкома Коммунистической партии Хорватии. Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 3 января 1909 года в селе Клипино-Брдо близ Войнича. Родом из бедной сельской семьи. В детстве жил с матерью, рано начал работать в поле. Успел окончить всего три класса средней школы, после чего в возрасте 14 лет отправился работать в пекарню в Войниче. Позднее работал в пекарнях городов Крняк, Слунь и Карловац. В возрасте 18 лет вступил в Объединение рабочих синдикатов Югославии, поскольку не выносил условий работы в пекарне и готовы был чего-либо потребовать. Оказывал помощь кожевникам и пекарям Карловаца, долгое время работал в Дугой-Реси и даже устроил там забастовку. Вскоре его призвали в Югославскую королевскую армию, где Божидар отслужил положенный срок и даже привлёк к своей деятельности солдат, работавших на полевой кухне.

После возвращения из армии Дакич продолжил свою революционную деятельность в городе, организовывая постоянные стачки. В 1934 году его приняли в Союз коммунистов Югославии. Полиция по приказу властей подавляла все возможные выступления коммунистов и даже арестовала Божидара: суд приговорил его к 30-дневному аресту и пожизненному изгнанию из города. Изгнанный Божидар ушёл в родное село, где его снова арестовали и посадили под арест в Вукманице на 60 дней. После освобождения Божидар вернулся в Карловац и организовал там забастовки железнодорожных работников (была перекрыта дорога в Войнич), кожевников (она продлилась пять дней), но был опять изгнан из города. В Загребе подобные попытки не увенчались успехом, и ему пришлось устроиться на работу каменщиком. В 1936 году он покинул город и отправился странствовать по городам Югославии в поисках работы, но ни в Винковцах, ни в Сараево, ни в Белграде его не приняли.

В июле 1936 года, когда началась гражданская война в Испании, Божидар был призван в ряды Интернациональных бригад и отправился в Испанию оказывать помощь республиканцам. Однако Республика потерпела поражение, а Дакича отправили в концлагерь во Франции и затем переправили в Германию. В начале 1941 года ему удалось сбежать оттуда, но Дакич прибыл уже не в родное Королевство Югославия, а в оккупированную немцами и итальянцами и раздробленную страну. Нелегально прибыв в Загреб, он тут же начал готовить вооружённое выступление в стране. Дакича назначили секретарём Загребского горкома партии и поручили ему проводить диверсионные акты в городе. 9 ноября 1941 года во время выполнения задания Божидар попался в руки усташей. При аресте он оказал сопротивление: Дакичу удалось выхватить револьвер и выстрелить несколько раз. В результате драки был убит один усташ, двое получили ранение. Божидар попытался сбежать, но его скрутили. Под пытками он отказался выдавать кого-либо из своих соратников и даже называть своё имя. Не добившись ничего, усташи в один из ноябрьских дней убили Дакича.

27 апреля 1946 года Божидару Дакичу указом Президиума Народной скупщины Югославии было посмертно присвоено звание Народного героя Югославии.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Умершие в тюрьмах
Югославские партизаны
Члены Союза коммунистов Югославии
Бойцы интербригад